Hunza può riferirsi a:

In Pakistan
Hunza – fiume del Pakistan
Hunza – un distretto del Gilgit-Baltistan
Valle dello Hunza
Hunza – montagna del Pakistan
Buruscio – popolo del Pakistan, noto anche come Hunza
Hunza – dialetto della lingua burushaski
Hunza – antico stato asiatico

In Colombia
Hunza – nome muisca della città di Tunja in Colombia